

Lieux

États-Unis 
 Ludlow (Californie) est un village de Californie.
 Ludlow (Colorado)
 Ludlow (Illinois)
 Ludlow, une communauté non constituée en municipalité, du comté d'Allamakee en Iowa.
 Ludlow (Kentucky)
 Ludlow (Maine)
 Ludlow (Massachusetts)
 Ludlow (Missouri)
 Ludlow (South Dakota)
 Ludlow (Vermont)
 Port Ludlow (Washington)

Ville fictive :
 Ludlow est une ville imaginaire du Maine aux États-Unis inventée par le romancier Stephen King.

Grande-Bretagne 
 Ludlow est une ville historique dans le comté de Shropshire en Angleterre ;
 cette ville donne son nom à la circonscription électorale de Ludlow.

Canada 
 Ludlow est un ancien district du Nouveau-Brunswick qui a fusionné pour constituer la communauté rurale de Upper Miramichi.

Personnes 
 Clara Southmayd Ludlow (1852-1924), entomologiste américaine spécialiste d'entomologie médicale et notamment de la taxinomie des moustiques ;
 Frank Ludlow (1885-1972), officier anglais et naturaliste dont l’abréviation botanique standard est Ludlow ;
 Jayne Ludlow née en 1979 au Pays de Galles) est une joueuse de football, club anglais d'Arsenal Ladies et équipe du Pays de Galles de football féminin ;
 Libby Ludlow née en 1981 est une skieuse alpine américaine ;
 Elizabeth Ludlow, née en , est une actrice américaine.

Géologie 
 Le Ludlow est une série du système Silurien appartenant à l'ère Paléozoïque.

Et aussi 
 Le massacre de Ludlow est une action de la Colorado National Guard contre des mineurs grévistes, à Ludlow dans le Colorado le .
 Ludlow Typograph, une machine fondeuse de caractères en blocs destinés à l’impression typographique.